Gai Meni (cònsol), cònsol el 338 aC 
 Gai Meni (pretor), pretor el 180 aC
 Gai Meni (tribú), tribú de la plebs del segle v aC